Die 85. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1981/82 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

|}
 FC Nordstern Basel und FC Chiasso steigen in die NLB ab.

Nationalliga B 

|}
 FC Winterthur und FC Wettingen steigen in die NLA auf.
 FC Aurore, FC Altstätten und FC Frauenfeld steigen in die 1. Liga ab.

1982
Fußballsaison 1981/82